Autostrada A35 (Holandia)
 Autostrada A35 (Portugalia)
 Autostrada A35 (Włochy)